Мингаш () — португальская фамилия.
 Мингаш, Родригеш — военный руководитель кабиндского сепаратистского движения ФЛЕК.
 Мингаш, Сайди — ангольский министр финансов, деятель МПЛА, убит в Мятеже «фракционеров».